El Masters de Cincinnati 2019, anomenat oficialment Western & Southern Open 2019, fou una competició tennística jugada sobre pista dura dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 118a edició del torneig es va disputar entre el 10 i el 18 d'agost de 2019 al Lindner Family Tennis Center de Mason, prop de Cincinnati, Ohio, Estats Units.

El tennista rus Daniil Medvedev va guanyar el títol més important del seu palmarès després d'encadenar tres finals en tres setmanes consecutives. També fou el segon títol de la temporada i li va permetre encapçalar la llista de més victòries de l'any. L'estatunidenca Madison Keys també va guanyar el títol més important del seu palmarès i el segon de la temporada. La parella masculina formada pel croat Ivan Dodig i l'eslovac Filip Polášek van guanyar el títol més destacat conjuntament. La parella femenina formada per la txeca Lucie Hradecká i l'eslovena Andreja Klepač van guanyar el primer títol juntes, tot i que per Hradecká fou el tercer títol a Cincinnati amb tres companyes diferents.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019